Томас де Форс (; 9 сентября 1253 — до 6 апреля 1269) — английский аристократ, 5-й граф Омаль.

Биография 
Томас де Форс был сыном Уильяма де Форса, 4-го графа Омаль, и его второй жены Изабеллы де Ревьер. Он родился 9 сентября 1253 года. В 1260 году, после смерти отца, Томас унаследовал обширные земли в северных графствах Англии и титул графа Омаль. В перспективе он мог получить владения графов Девон (его родственников по материнской линии), но умер совсем юным. Смерть графа датирована временем до 6 апреля 1269 года.

Предки

Примечания 

Графы Албемарл
Томас де Форс